Bahnhofplatz oder Bahnhofsplatz steht für:

 Bremer Bahnhofsplatz
 Bahnhofplatz (Chur)
 Bahnhofsplatz Hernals
 Bahnhofplatz (Karlsruhe)
 Bahnhofplatz (Mainz)
 Bahnhofsplatz (Nürnberg), siehe Nürnberg Hauptbahnhof #Im Stadtgebiet
 Bahnhofplatz (Zürich)

Siehe auch:
 Bahnhofsvorplatz (Stadtplanung)
 Bahnhofplatz 5 (Biel)
 Bahnhofsplatz 1 (Mönchengladbach)
 Bahnhofplatz 1 (München)